En , Zaborze peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Zaborze, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Zaborze, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zaborze, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zaborze, village du powiat de Cracovie
 Zaborze, village du powiat d'Oświęcim

dans la voïvodie de Mazovie
 Zaborze, village du powiat de Łosice 
 Zaborze, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Zaborze, village du powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Silésie
 Zaborze, village du powiat de Cieszyn
 Zaborze, village du powiat de Myszków

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zaborze, village du powiat de Busko, 
 Zaborze, village du powiat de Kielce

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zaborze (Poméranie-Occidentale), village du powiat de Goleniów
 Zaborze, village du powiat de Gryfino
 Zaborze, village du powiat de Świdwin